Björköfjärden kan syfta på;

Finland
 Björköfjärden, Nyland ‒ en vik mellan Esbo och Kyrkslätt i Nyland
 Björköfjärden, Åboland ‒ ett sund i landskapet Egentliga Finland

Sverige
 Björköfjärden ‒ ett sund i Norrtälje kommun
 Björköfjärden, Sundsvalls kommun ‒ ett sund i Sundsvalls kommun